

Culture et société 
 Le stade municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa est un stade de football portugais.
 L'Estádio Governador Magalhães Pinto est un stade de football situé à Belo Horizonte (État du Minas Gerais, Brésil).

Anthroponyme

Patronyme 

 Álvaro Monteiro Magalhães, un joueur portugais de football ;
 Antônio Carlos Peixoto de Magalhães, un homme politique brésilien ;
  (?-?), un philanthrope brésilien ;
  (1858-1915), un homme politique brésilien ;
 Benjamin Constant Botelho de Magalhães, un militaire, ingénieur, enseignant, penseur politique et homme d’État brésilien ;
 Bruno Miguel Pinto Magalhães Pinheiro, un pilote de rallyes portugais ;
 Cleidimar Magalhães Silva, un footballeur brésilien ;
 David Dinis Magalhães, un footballeur angolais ;
 Domingos José Gonçalves de Magalhães, un médecin, professeur, diplomate, homme politique, écrivain et poète brésilien ; 
 Eduarda Magalhães, une femme politique angolaise ;
 Fábio Luiz de Jesus Magalhães, un joueur de beach-volley brésilien ;
 Fernando Augusto Ribeiro Magalhães, un médecin-obstétricien brésilien ;
 Fernão de Magalhães (1480-1521), un navigateur et explorateur portugais connu en France sous le nom de Magellan ;
 Filipe de Magalhães, un compositeur polyphoniste portugais ;
 Henrique Magalhães, un joueur portugais de rink hockey ;
 Henrique Magalhães (bande dessinée), auteur brésilien de bande dessinée
 Isaias Magalhães da Silva (1973-), est un footballeur brésilien ;
 Jaime Fernandes Magalhães, un joueur portugais de football ;
 Joaquim Magalhães Mota, un homme politique et avocat portugais ;
 Joaquim Pinto de Magalhães, gouverneur du Mozambique ;
 Jorge Magalhães, un coureur cycliste portugais ;
  (1809-1862), un journaliste et parlementaire portugais ;
  (1862-1951), un magistrat, avocat et homme politique portugais ;
 Luís Magalhães, un entraîneur portugais de basket-ball ;
 Maria Luiza de Arruda Botelho de Magalhães Pereira, une chanteuse brésilienne ;
 Marcelo Magalhães Machado Pereyra, un écrivain brésilien ;
 Mário Fernando Magalhães da Silva, un joueur portugais de football ;
 Moisés Lima Magalhães, un footballeur brésilien ;
 Nélson Filipe Machado Magalhães, un joueur portugais de rink hockey ;
Raquele Magalhaes, une flutiste brésilienne ;
 Renato Jorge Magalhães Dias Assunção, un joueur portugais de football ;
 Rui Miguel Magalhães Lopes, un joueur portugais de football ;
 Sebastião de Magalhães Lima, un journaliste, essayiste et personnalité politique et maçonnique portugais ;
 Zulmiro Magalhães, un coureur cycliste portugais.

Toponyme 

 Couto de Magalhães, une municipalité située dans l'État du Tocantins ;
 Couto de Magalhães de Minas, une municipalité située dans l'État du Tocantins  ;
 Luís Eduardo Magalhães, une municipalité de l'État de Bahia et la microrégion de Barreiras ;
 Magalhães de Almeida, une municipalité située dans l'État du Maranhão ;
 Magalhães Barata, une municipalité située dans l'État du Pará.

Articles connexes 
 

Patronyme portugais
Patronyme brésilien